El Foro Nacional de Educación para el Cambio Social es un evento que se realiza anualmente en la Argentina desde el año 2009, y que congrega a miles de jóvenes estudiantes de Argentina y América del Sur. Es convocado por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base (ENEOB), constituido por un conjunto organizaciones sociales y políticas como La Mella y el sector estudiantil del Frente Popular Darío Santillán. Algunos han emparentado el encuentro con los comienzos del Foro Social Mundial. El espacio se fortaleció, sumando con ello otras organizaciones de izquierda como ser Ayllu Comunidad de Estudiantes. Contando hasta el año 2014, este evento ya cuenta con una trayectoria de siete años.

Historia

Primera edición (2009) 
Tuvo lugar los días 5, 6 y 7 de junio de 2009 en la Universidad Nacional de La Plata.

El Foro de Educación por el Cambio Social se realizó por primera vez en el año 2009 en la ciudad de La Plata. En aquella oportunidad, aproximadamente dos mil jóvenes, poblaron las instalaciones de la Universidad Nacional de La Plata, para discutir sobre la práctica educativa en los Movimientos sociales del continente y las perspectivas de la educación formal e informal en Argentina. Participaron, como conferenciantes y talleristas, intelectuales reconocidos internacionalmente y miembros de movimientos sociales de toda América. Además, en el encuentro lo que se busca es la generación de espacios de discusión entre los jóvenes, entendiéndose a sí mismos como protagonistas del cambio social y de su educación.

Habiendo empezado a construir como ENEOB una lectura sobre la realidad educativa argentina y latinoamericana entendimos la necesidad de profundizarla, ampliarla y reconstruirla junto a otros sectores y organizaciones sociales. Convencidos de que la discusión y el debate democrático, plural y horizontal son necesarios para realizar una profunda crítica de la educación que tenemos y proyectar aquella que es imperiosa para la emancipación de nuestros pueblos, decidimos apostar al encuentro de ideas organizando el Primer Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se realizó los días 5, 6 y 7 de junio de 2009 en la Universidad Nacional de La Plata. Este Foro contó con más de 1500 asistentes de todo el país y Latinoamérica que participaron de diversas actividades como paneles, talleres, espacios artísticos, pasantías, etc. También contamos con la participación de destacados intelectuales de universidades argentinas y representantes de organizaciones populares de toda América Latina.

Desde una perspectiva multisectorial, se logró realizar un acercamiento a las discusiones sobre las problemáticas educativas, dando espacio a las voces de todos los sujetos implicados en prácticas educativas tanto formales como no formales. La apuesta que nos reunió fue configurar una mirada de la educación desde una perspectiva general que tienda a terminar con la fragmentación vigente, a derribar barreras y saltear fronteras.

En este sentido el Foro funcionó como un genuino espacio de encuentro de distintas experiencias de trabajo en la que participamos grupos con desarrollo en movimientos sociales, artísticos, agrupaciones estudiantiles de la universidad, secundarios y terciarios, gremios de trabajadores de la educación.

Durante su transcurso pudimos hacer un balance de lo que palpablemente significó y significa el avance del neoliberalismo, su impacto en los contenidos educativos y el modo en que la mercantilización de la vida toda repercute inevitablemente en una mercantilización del conocimiento.

Conscientes de los límites que contienen toda transformación al interior de una sociedad que sigue siendo capitalista, debatimos en torno a la necesidad de construir un proyecto de reforma educativa que nos permita empezar a construir e imaginar en el presente el futuro que imaginamos.

Reconocimos que en el camino que hay que transitar hacia profundos cambios en el sistema educativo fundamental la defensa de la educación pública, una defensa que busque recuperar el sentido popular de lo público; y que antagonice con la extensión de la educación privada que sólo aporta a la profundización de las diferencias sociales.

A su vez, vimos como este proyecto político nos plantea la importancia de recuperar las herramientas gremiales, como espacios de organización, tanto de los trabajadores de la educación como de los estudiantes. Recuperar significa no sólo conquistar el espacio sino también resignificarlo generando un sentido integral que supere la mera reivindicación económica corporativa.

En el transcurso del Foro planteamos que un verdadero proyecto de transformación debe incluir las experiencias alternativas de educación que se llevan adelante generalmente en ámbitos no formales, buscando con ello recuperar el valor de los saberes populares, ubicándolos en un plano de horizontalidad en relación con otros tipos de saberes, reconocidos como científicos. A su vez debe integrar prácticas relacionadas con expresiones artísticas que potencien la creatividad humana y que se planten contra el disciplinamiento y el recorte de la imaginación. También en relación con los diferentes modos de opresión y el modo en que la educación que imaginamos debe revertir los mecanismos del actual orden social, existe un planteo que atravesó muchas instancias de debate y que tuvo un lugar central en determinadas ponencias: la forma en que vamos a construir debates acerca del patriarcado y las formas que este asume en nuestras sociedades. En este sentido, es clara la necesidad que existe de abordar cada vez más integralmente esta discusión en función de desnaturalizar prácticas y dispositivos que tenemos internalizados como sujetos constituidos en las contradicciones del sistema capitalista.

En este mencionado debate, así como en otros que se fueron generando, fuimos confirmando la intuición de que ciertos procesos de construcción genuinos de Nuestra América están siendo, en su riqueza y complejidad, motorizadores de discusiones a nivel mundial. La presencia de colectivos de muchos países de nuestro continente en este encuentro aportó a que el intercambio de experiencias y el convite de relatos dieran cuenta de gran parte de esta complejidad y generarán la demanda por avanzar en acuerdos respecto a los desafíos.

Ejes del primer Foro:
Proyectos educativos en América Latina
Mercantilización del conocimiento y precarización laboral
Experiencias alternativas de educación
Educación y arte
Educación y géneros
Educación y organización gremial
Formación profesional y técnica ¿para qué? ¿Para quiénes?
Hacia otra reforma educativa

Por último, se realizaron en el transcurso del foro pasantías con distintas experiencias de educación popular en barrios del conurbano platense con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, valores y aprendizajes.

Avales

El Primer Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Facultad de Ciencias Sociales (FCSoc) -Universidad de Buenos Aires (UBA)
 Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) -UBA
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) -UBA
 Departamento de Ciencias de la Educación -FFyL -UBA
 Facultad de Filosofía y Humanidades -Universidad Nacional de Córboba (UNC)
 Facultad de Agronomía -UNC
 Facultad de Lenguas -UNC
 Facultad de Humanidades -Universidad Nacional de Rosario (UNR)
 Facultad de Psicología -Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
 Facultad de Periodismo -UNLP
 Facultad de Ciencias Exactas -UNLP
 Facultad de Humanidades -UNLP
 Facultad de Ciencias Humanas -Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
 Facultad de Arte -UNICEN
 Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE) -Universidad Nacional del Comahue (UNCo)
 Departamento de Política Educativa -FaCE -UNCo
 Departamento de Didáctica -FaCE -UNCo
 Departamento de Psicología -FaCE -UNCo
 Centro de Educación Popular e Interculturalidad (CEPINT) -FaCE -UNCo
 Equipo de Investigación en Política Educativa -FaCE -UNCo
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -UNCo
 ATE Universidad -UNCo
 IDES -Instituto para el Desarrollo Económico y Social

Segunda edición (2010) 
4, 5 y 6 de junio de 2010 – Universidad Nacional de Córdoba

La 2º edición del Foro, fue destacada no solo por su importante convocatoria (más de 3500 personas) sino porque también logró reunir a distintas universidades del país, organizaciones y experiencias estudiantiles, educativas, territoriales, sindicales y culturales, además de delegaciones de Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela.

De los paneles participaron figuras de la talla de Atilio Borón, Maristella Svampa, Claudia Korol, Modesto Guerrero, además de una teleconferencia con el sociólogo norteamericano James Petras y un panel de cierre con Movimientos Sociales de América Latina. También se realizaron 20 talleres de debate que vinculaban la educación a distintas temáticas: género, comunicación, arte, bienes comunes, pueblos originarios, derechos humanos, mercantilización del conocimiento y movimiento estudiantil, entre otros. Todas estas actividades, estuvieron acompañadas de muestras permanentes, presentaciones de libros, mesas de publicaciones y pasantías a experiencias educativas y culturales en barrios de Córdoba.

En el 2010 se cumplió el Bicentenario de nuestra Nación, y fue desde ese punto desde el cual se recuperaron y realizaron los recorridos por la historia argentina y la educación en nuestro país 200 años después.

Los debates en relación con la mercantilización del conocimiento y la reforma de la Ley de Educación Superior avanzaron en el sentido de pensar propuestas para la superación de las problemáticas del sistema universitario y se buscó a su vez visualizar la necesidad de incluir una perspectiva que vincule la docencia, la extensión y la investigación a nuestra realidad latinoamericana, privilegiando una construcción de saberes crítica, creativa y vinculada a las necesidades colectivas.

También se debatió en relación con los medios de comunicación como generadores de opinión, debate que fue atravesado por la sanción de la Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual; y sobre el arte y las prácticas alternativas en educación, abriendo la discusión sobre los espacios formales y no formales en el ámbito educativo. Se profundizó en relación con las concepciones de educación popular y experiencias concretas para llevarla adelante.

Por otro lado, se debatió también sobre el rol de los intelectuales y la academia donde se interpeló el lugar que ocupan los intelectuales en los procesos de transformación social y qué papel desempeñan, no sólo dentro del ámbito académico, sino también en relación con los movimientos sociales y otras organizaciones.

En la teleconferencia, James Petras desarrolló un análisis sobre coyuntura internacional, la crisis económica, sus consecuencias políticas, las formas de resistencia y los desafíos de América Latina. Esto último fue retomado por los representante de distintas organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela; quiénes dieron cuenta de las distintas experiencias del campo popular, aportando elementos para pensar en un proyecto contrahegemónico en lo que hace a la educación y más aún, a un modelo de educación.

Este 2º Foro de Educación para el Cambio Social nos permitió reunirnos una vez más para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de educación, conscientes de que es una búsqueda que no pueda reducirse a recintos académicos sino que debe sumar voces de distintos sectores y apostar a la construcción de una sociedad diferente, centrada en las necesidades de las grandes mayorías y en la voluntad del pueblo.

En este sentido, el Foro es un paso más, un punto de partida para reflexionar sobre la educación que tenemos y la educación que queremos, asumiendo la responsabilidad de continuar estos debates en nuestras universidades y en nuestras organizaciones. Nos llevamos de este Segundo Foro múltiples herramientas para avanzar en ese camino, con una certeza que también nos brindó este encuentro: la de habernos fortalecido en la construcción de un nuevo proyecto educativo.

Avales

El Segundo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Universidad de Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Facultad de Lenguas – UNC
 Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC
 Facultad de Ciencias Agropecuarias – UNC
 Facultad de Ciencias Sociales – UBA
 Facultad de Filosofía y Letras – UBA
 Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP
 Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP
 Facultad de Ciencias Exactas – UNLP
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP
 Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR
 Facultad de Psicología – UNR
 Facultad de Humanidades y Artes – UNR
 Interés del Concejo Deliberante de Rosario
 Interés de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

Tercera edición (2011) 
3, 4 y 5 de junio de 2011 – Universidad de Buenos Aires

 Por tratarse de un año atravesado por el debate electoral, el desafío del Foro en su tercer edición fue intervenir en el debate sobre el modelo de país incluyendo a las prácticas educativas como un componente esencial. Lo hicimos con el objetivo de repensar colectivamente cómo y en qué nos estamos formando, y para servir a qué (a quiénes). Pero más aún, para construir de forma crítica un camino para transformar eso en el modelo que queremos. Invitamos a compañeros y compañeras estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, intelectuales y organizaciones sociales y populares a que recorrieran junto a nosotrxs, una vez más, este camino.

El 3er Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, realizado en la Universidad de Buenos Aires, tuvo como ejes transversales a: la educación, el modelo de país y el cambio social; la Juventud y participación política; y los Procesos emancipatorios en Nuestra América. La convocatoria fue en aumento y esta vez más de 6000 asistentes probaron lo acertado de la convocatoria a espacios de diálogo e intercambio.

Durante tres días propusimos numerosos paneles acerca de la educación formal que muchas veces reproduce la cultura dominante, así como discusiones alrededor de las diversas experiencias de educación popular. Reflexionamos sobre el estado actual de la educación, la mercantilización del conocimiento, y sus vínculos con la vigente Ley de Educación Superior.

Se problematizó el rol de la juventud en dicho proceso y en el marco del “Estudiantazo” del 2010, la intervención de sus organizaciones gremiales. Buscamos tender puentes entre las discusiones sectoriales y las problemáticas que nos atraviesan como sociedad, abordando temáticas imprescindibles como los derechos humanos y la criminalización de la protesta social, la precarización laboral, el rol de los medios de comunicación, el saqueo de los bienes comunes, la cuestión de géneros, etc.

Se reeditaron en este sentido, los talleres de profundización de esas discusiones –más de 50 en esta oportunidad- así como también pasantías a: radios comunitarias, fábricas recuperadas, Estación Darío y Maxi (exAvellaneda) como experiencia de intervención en el espacio público, cárcel de Devoto, casas culturales y otras experiencias educativas alternativas en Capital Federal.

Avales

El Tercer Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC
 Facultad de Ciencias Agropecuarias –UNC
 Facultad de Ciencias Sociales – UBA
 Facultad de Filosofía y Letras –UBA
 Facultad de Cs. Veterinarias-UNLP
 Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP
 Facultad de Ciencias Exactas – UNLP
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- UNLP
 Facultad de Ciencia Política y RRII- UNR
 Facultad de Psicología- UNR
 Facultad de Humanidades y Artes- UNR
 Universidad de Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Universidad Nacional de Rosario
 Universidad Nacional de Córdoba
 Universidad Nacional de Mar del Plata

Cuarta edición (2012) 
8, 9 y 10 de junio de 2012 – Universidad Nacional de Rosario

Realizado en la Ciudad Universitaria de Rosario, conocida como “La Siberia”, durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2012 contó con la masiva asistencia de más de 7000 estudiantes, docentes, militantes sociales y artistas de casi todas las provincias y de varios países de Latinoamérica. Todas las actividades fueron pensadas como una propuesta original de abordaje de diferentes temáticas, a partir de 3 ejes transversales:
 Descolonizando el saber: la educación para un proyecto de país soberano
 Juventud y participación política: a 10 años de la Masacre de Avellaneda
 Nuestramérica en la encrucijada: desafíos, apuestas y proyectos políticos

Durante los tres días se debatió sobre ciencia y tecnología y la agenda en Investigación; colonialidad del poder y del saber; el debate sobre la intelectualidad, la Ley de Educación Superior; las experiencias educativas no formales: bachilleratos populares y su relación con el Estado; pedagogías críticas en su vínculo con distintas temáticas, formación docente, organización gremial. Asimismo se abordaron temas como la multiculturalidad, formación de formadores, extensión, entre otras.

En el tratamiento de la temática de la juventud se tocaron ejes tales como la precarización laboral, la juventud en los barrios, la criminalización que pesa hoy sobre los jóvenes, así como también su protagonismo en la escena pública/política. Recordamos a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a 10 años de su asesinato como parte de la juventud que protagonizara las luchas del pueblo argentino en el levantamiento del 2001. Convencidos de que marcan una generación de la que somos parte se recordó su ejemplo de lucha y los valores que con ella transmitían.

Todos esos debates fueron debidamente enmarcados en un contexto de país sumergido en la discusión sobre proyectos políticos, al que nos sumamos como espacio político con verdadera vocación de búsqueda de horizontes de emancipación. Y en ese mismo sentido se abordó a la coyuntura Argentina en el contexto de América Latina, la Patria Grande; indagando también en las experiencias nuestroamericanas en educación, así como sobre la etapa política de Argentina, las tareas y desafíos que tenemos por delante todos aquellos que nos hemos dispuesto a tomar la política en nuestras manos.

Además durante estos tres días funcionó una feria editorial, muestra permanente de fotos, intervenciones culturales, música en vivo. También se realizaron 60 talleres con temáticas relacionadas con géneros, comunicación, Latinoamérica, megaminería, trabajo cooperativo, organización gremial, etc.

Avales

El Cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Universidad de Buenos Aires
 Universidad Nacional de Rosario
 Universidad Nacional de Villa María
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Universidad Nacional de Río IV
 Universidad Nacional de La Plata
 Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República (Uruguay)
 Facultad de Ciencias Sociales – UBA
 Facultad de Filosofía y Letras – UBA
 Facultad de Humanidades – UNMdP
 Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – UNR
 Facultad de Humanidades Artes – UNR
 Facultad de Veterinarias – UNR
 Facultad de Psicología – UNR
 Facultas de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – UNR
 Facultad de Ciencias Económicas- UNLP
 Resolución Consejo Superior: CS 111/2012 – UNR
 Bioquímicas y Farmacia: CD 157/2012- UNR
 Ciencia Política y RRII: CD 776/12- UNR
 Veterinarias: (apoyo institucional): CD 057/12 – UNR
 Psicología: N 004/2012 C.D. Solicitudes- UNR
 Humanidades y Artes. Solicitudes – UNR
 UCC –Universidad Católica de Córdoba- Solicitudes
 Resolución Rectoral N 628. Solicitudes
 Facultad de Ciencia Política y RRII: 03/12. Solicitudes
 Universidad Nacional de Córdoba: Solicitudes
 Facultad de Lenguas-UNC (Resolución N: 161/2012) Solicitudes
 Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC (Resolución N: 198/2012). Solicitudes
 Universidad Nacional de Villa María: Solicitudes
 Consejo directivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas N 062/2012
 Consejo Superior Universidad Nacional de Villa María: 78/2012. Solicitudes
 Resolución (CS) N 4411/2012. Solicitudes – UBA
 Facultad de Filosofía y Letras: Solicitudes – UBA
 Facultad de Ciencias Sociales: Solicitudes- UBA
 Universidad Nacional de Río IV: Resolución Consejo Superior N 110 – 12 Solicitudes
 Facultad de Ciencias Económicas UNLP: RES N 287/2012. Solicitudes – UNLP
 Facultad de Humanidades UNLP: RES N 301 Solicitudes – UNLP
 Bellas Artes UNLP Resolución 277. Expediente 12oo- oo5.371-12 Solicitudes – UNLP
 Trabajo social: Proveído Resolutivo Nro. 013. – UNLP

Quinta edición (2013) 
4° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES.

2° ENCUENTRO NACIONAL DE TERCIARIOS.

23, 24 y 25 de agosto, La Plata, Argentina

La quinta edición del Foro de Educación para el Cambio Social se realizó en la Universidad de La Plata. En un año atravesado por la coyuntura electoral se buscó poner en debate las prácticas y el modelo educativo que tenemos y queremos. También tuvo lugar el IV Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos, con la presencia de delegaciones de países hermanos de América Latina; y el II Encuentro de Terciarios con estudiantes y trabajadores de dicho nivel educativo.

Los tres ejes principales del Foro fueron:
 La investigación en Argentina desde la perspectiva del cambio social y modelo productivo.
 Extensión, repensando la articulación con el territorio.
 Proyectos Educativos en disputa.

Los diversos debates fueron orientados a discutir sobre nuestra educación pero estos debates fueron situados en el contexto de un país sumergido en la discusión sobre proyectos políticos, en el cual nuestro espacio político interviene con verdadera vocación de búsqueda de horizontes de emancipación.

Otro de los pilares que marcó y sigue marcando la perspectiva del Foro es entender la Argentina en el contexto de América Latina, la Patria Grande, continente plagado de esas búsquedas, que nos interpelan, que debemos conocer más, con las que debemos dialogar, medirnos en la historia, criticar, mejorar. Por eso la necesidad de indagar sobre los nuevos desafíos de las experiencias latinoamericanas en educación, así como sobre la etapa política de Argentina, las tareas y desafíos que tenemos por delante todos aquellos que nos hemos dispuesto a tomar la política en nuestras manos.

Los principales paneles fueron: “10 años de políticas educativas en Argentina” discutiendo el saldo del periodo kirchnerista en la educación, luego el debate acerca de “El rol de la educación en los procesos emancipatorios de América Latina y finalmente cabe destacar la charla acerca de  “Las organizaciones populares y el proyecto de país” en el cual participaron los principales referentes de la izquierda popular que encararon durante ese año una primera experiencia de proyección electoral en distintos distritos del país. El último panel del Foro cerró con una intervención de Itai Hagman.

El día final del Foro de Educación estuvo dedicado a homenajear a Hugo Chávez Frías a cinco meses de su partida. Con intervenciones culturales y debates se reivindicó la figura del referente más importante, en este siglo, de la lucha por la liberación de nuestro continente. La figura del Comandante representa para nuestra generación la posibilidad de volver a creer una alternativa al capitalismo. El proceso bolivariano encabezado por Chávez, puso en práctica otra forma de construir educación, a partir de las misiones sociales y políticas profundas de transformación del sistema con el fin de revertir el producto de tantos años de neoliberalismo.

Con más de 26 Paneles, 40 talleres y 15 pasantías más de 3000 jóvenes y trabajadores, además del desarrollo de distintas actividades culturales y artísticas que le dieron color a una ciudad muy estudiantil como La Plata. Este Foro, fue profundamente latinoamericano y dio un salto en cuanto a la capacidad de balancear las políticas educativas de los últimos años con una mayor capacidad de ir prefigurando un proyecto alternativo, no solo desde las aulas, sino desde un espacio político que empieza a consolidar un proyecto de país que quiere discutir con millones de argentinos y argentinas.

Avales

El Quinto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Cámara de Diputados – Bs.As. Declaración de interés legislativo 1400/13
 Provincia de Buenos Aires. Interés Provincial 1401/13
 Universidad Nacional de La Plata
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP
 Facultad de Ciencias Económicas – UNLP
 Facultad de Ciencias Exactas – UNLP
 Facultad de Ciencias Agrarias – UNLP
 Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP
 Facultad de Ciencias Médicas – UNLP
 Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP
 Facultad de Psicología – UNLP
 Facultad de Bellas Artes – UNLP
 Facultad de Trabajo Social – UNLP
 Facultad de Ciencias Agropecuarias – UNC
 Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC
 Facultad de Lenguas – UNC
 Facultad de Ciencias Químicas – UNC
 Facultad de Comunicación – UNC
 Facultad de Artes – UNC
 Facultad de Trabajo Social – UNC
 Consejo Superior Universidad de Buenos Aires
 Facultad de Ciencias Sociales – UBA
 Facultad de Filosofía y Letras – UBA
 Universidad Nacional de Río Negro

Sexta edición (2014) 
30, 31 de mayo y 1 de junio de 2014 – Universidad de Buenos Aires

La sexta edición del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires con una participación de más de 8000 personas. También se llevó adelante el V Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos, con la presencia de delegaciones de países hermanos de América Latina; y el III Encuentro de Terciarios con estudiantes y trabajadores de dicho nivel educativo.

Los tres principales ejes del Foro fueron:
 Análisis de coyuntura y participación política de la juventud.
 Modelos educativos en disputa, pensando qué educación tenemos y cuál queremos construir.
 Desafíos del Siglo XXI en la actualidad.

Fueron tres días en los que hubo diversos paneles de debate orientados a discutir de lleno la coyuntura desde enfoques económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, ambientales, tomando determinados debates y polémicas de actualidad como punto de partida.Contamos con la posibilidad enriquecer nuestro debate y nuestras práctica concretas con las experiencias los pueblos de Cuba, Bolivia y Venezuela, como exponentes de los procesos de cambio radical más avanzados de nuestro continente, y poniéndolos en tensión con otros procesos en desarrollo, pensándonos como parte de un gran colectivo: La Patria Grande.

Con un fuerte énfasis en “lo educativo propiamente dicho” se debatió con los distintos actores de la comunidad educativa y el sistema educativo en general, para hacer una lectura compleja de los fenómenos contemporáneos, desde perspectivas tanto sectoriales como sistémicas o globales, poniendo en tensión distintas corrientes de pensamiento y acción concreta. En esta oportunidad, también se contó con fuerte participación de distintas propuestas culturales de la juventud en su amplio espectro y desde los diversos formatos de expresión, con propósitos problematizadores de las culturas tradicionales,y ansias transformadoras de lo ahora existente.

Avales

El Sexto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social contó con los avales de:

 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires.Res No 173/14
 Facultad de Filosofía y Letras: Res No 220/14
 Universidad Nacional de Córdoba
 Facultad de Lenguas. Res No 161/14
 Facultad de Filosofía y Humanidades.Res No 73/14
 Escuela de Ciencias de la Información.Res No 146/14
 Facultad de Ciencias Agropecuarias.Res No 236/ 14
 Facultad de Artes.Res No 77/ 2014
 Instituto de Ciencias Sociales -Universidad Nacional de Villa María.No 025/ 2014

Séptima edición 
En los años siguientes, y hasta la actualidad, la creciente influencia del espectro de organizaciones políticas nucleadas en el ENEOB, fundamentalmente en el ámbito universitario y en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, fue seguida por el concomitante crecimiento del Foro. Este se realizará una vez más en la Ciudad de Córdoba, identificada por la histórica Reforma universitaria que tuvo inicio con el célebre "Grito" de Córdoba. 

La séptima edición del Foro tuvo lugar el 25, 26 y 27 de septiembre de 2015.

Modalidades de participación 
 Paneles expositivos con disertación de referentes de movimientos sociales e intelectuales.
 Talleres con modalidad participativa y dinámica.
 Mesas redondas de polémica entre personalidades destacadas en torno a problemáticas específicas que confronten diferentes posicionamientos.
 Actividades culturales como cines-debate, intervenciones teatrales, festivales de música,
 Presentación de libros de temáticas vinculadas a los ejes del Foro, promoviendo la participación de editoriales independientes y autogestivas.
 Pasantías con movimientos sociales locales.

Ejes temáticos 

 Ciencia, técnica y tecnología. Estos campos del saber tienen una importancia central en el proceso de reproducción y expansión del capitalismo como régimen global. En ese marco, se tornan política de Estado, terrenos de disputas ideológico-políticas y objetos de debates epistemológicos y éticos, que tienen profundas implicancias en los modos de vida de las sociedades.
 Coyuntura latinoamericana, rol de la juventud y desafíos emancipatorios. Desde la crisis política y económica del neoliberalismo, la integración latinoamericana está en la agenda no sólo de gobiernos de la región, sino también y sobre todo, de un conjunto de organizaciones populares, que ensayan diversas formas de articulación de sus luchas y de construcción de horizontes estratégicos desde una perspectiva de unidad. En ese marco, la juventud se configura como sujeto político fundamental para las transformaciones democráticas y la integración de los pueblos.
 Feminismo, géneros y luchas populares. En los últimos años emergen con fuerza luchas populares que ponen en cuestión el carácter hetero-patriarcal de nuestras sociedades, en las que cobra protagonismo el movimiento de mujeres. Estos nuevos espacios de disputa tienen un decidido impacto en el carácter del conjunto de las luchas de sectores organizados de la sociedad,a la vez que se inscriben de distintos niveles, desde una perspectiva històrica y regional, que sea capaz de considerarla de manera crítica contemplando problemas, limitaciones y desafíos, así como su relación con alternativas educativas “no formales”, populares o contra-hegemónicas.

Referencias

Enlaces externos 
 El Foro Nacional de Educación para el Cambio Social en Facebook
 Evento de invitación al VII Foro
 Página oficial del ENEOB, espacio organizador
 Página oficial del VII Foro
 Página de Facebook del ENEOB
 Cuenta de Twitter del FNECS

Educación secundaria en Argentina
Cultura de América del Sur
Sociología
Eventos antiglobalización
Organizaciones estudiantiles de Argentina